Марко Бьянки:
* Бьянки, Марко (it; ок. 1690 — ок. 1750) — итальянский архитектор.
 Бьянки, Марко (it; род. 1978) — итальянский повар, телеведущий и писатель.
 Бьянки, Марко (род. 1990) — итальянский футболист.
 Бьянки, Марко Якопо (it; род. 1982), более известный как Космо — итальянский певец.